O Campeonato Mundial de Triatlo de 1995 foi a sétima edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Cancún, México no dia 12 de novembro, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

Junior masculino

Junior feminino

1995
World Triathlon Series
Desporto no México em 1995